Lady en de Vagebond, Engels: Lady and the Tramp, een Amerikaanse animatiefilm uit 1955
 Lady and the Tramp (2019), een Amerikaanse liveactionfilm uit 2019

Zie ook:
 Lady en de Vagebond II: Rakkers Avontuur, Engels: Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure, een direct-naar-video-animatiefilm uit 2001